Jméno a příjmení Anna Dvořáková nosí více žen:

 Anna Dvořáková (1820) rozená Zdeňková (1820–1882), matka skladatele Antonína Dvořáka; pomník v Kladně
 Anna Dvořáková (1854) rozená Čermáková (1854–1931), zpěvačka, manželka skladatele Antonína Dvořáka
 Anna Dvořáková (1890) (1890–1954), učitelka, spisovatelka a překladatelka
 Anna Dvořáková (malířka) (1924–2013), česká grafička a malířka z chrudimských Kameniček
 Anna Dvořáková (zpěvačka) (* 1997), česká zpěvačka a skladatelka, dcera fotbalisty Jiřího Dvořáka